

Красна Долина — село, Касторенський район, Курська область
 Красна Долина — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край

Красна Долина — село, Красногвардійський район, АР Крим